Ташкент-Южный () — железнодорожная станция Узбекистанской железной дороги, расположенная в столице Узбекистана, Ташкенте. 

С вокзала отправляются внутригосударственные рейсы и пригородные электропоезда.

История 
Южный вокзал Ташкента был построен в 1963 году. В 1985 году был реконструирован.

В 2018 году вокзал был капитально реконструирован в соответствии с современными требованиями и введён в эксплуатацию 4 апреля. 

Железнодорожная станция может обслуживать одновременно до 500 пассажиров. 

Станция, касса и территория вокзала оснащены 170 видеокамерами. 

Общая площадь вокзала составляет 9,2 гектара, на вокзале 3 перрона протяженностью 650 метров.

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Ташкент-Южный на Яндекс.Расписаниях.

Железнодорожные станции Узбекистана
Общественный транспорт Ташкента